

Geografie 
 Schermerhorn (plaats), dorp in Noord-Holland vlak bij Alkmaar

Personen 
 Dirk Schermerhorn (burgemeester) (1797-1873), burgemeester van Sint Maarten en Warmenhuizen
 Dirk Schermerhorn (ingenieur) (1900-1937), ingenieur in de Sovjet-Unie.
 Nicolaas Jacob Cornelis Schermerhorn (predikant) (1866-1956), hervormd predikant van Nieuwe Niedorp
 Wim Schermerhorn, minister-president van Nederland in 1945-1946